Papillote peut faire référence à :
 Papillote, une friandise lyonnaise ;
 Un morceau de papier dont on enveloppe les mèches de cheveux pour les friser ;
 Papillotes, coiffure traditionnelle des juifs orthodoxes ;
 Papillote(s), une méthode de cuisson ou l'on enveloppe l'aliment.